El término Fluke puede referirse a:

 La película Fluke, dirigida por Carlo Carlei en 1995.
 El grupo musical británico Fluke.